Ben Rhodes – calciatore inglese
Ben Rhodes – pilota americano
Ben Rhodes – politico e funzionario statunitense
Ben Rhodes – velista britannico